Andújar es una ciudad de Jaén, España.

Andújar puede referirse también a:

Andújar Cedeño (1969–2000), jugador dominicano de la Liga Mayor de Béisbol norteamericana
Génesis Andújar (1997-), taekwondista dominicana
Joaquín Andújar (1952-), jugador dominicano de la Liga Mayor de Béisbol norteamericana
José Andújar, político uruguayo
Juan Andújar (1986-), pintor dominicano
Manuel Andújar, (1913-1944), escritor español
Mariano Andújar (1983-), futbolista argentino
Martín de Andújar Cantos (1602?-?), escultor y arquitecto español
Pablo Andújar (1986-), tenista español
"Papito" Andújar, músico dominicano
Sebastián Andújar (1974-), político uruguayo